Безкоровайний Василь Васильович (1880—1966) — український композитор, диригент і музичний діяч.
 Безкоровайний Володимир Герасимович (1944—2017) — український військовий, віце-адмірал, командувач Військово-Морських Сил України (1993—1996)
 Безкоровайний Григорій Іванович (* 1936) — український аграрій, Герой Соціалістичної Праці.
 Безкоровайний Дмитро Володимирович — старший солдат Збройних сил України, що загинув у ході російського вторгнення в Україну у 2022 році.
 Безкоровайний Євген Іванович (1947—2015) — український поет та публіцист.

Див. також 
 Бескоровайний
Українські прізвища